„Да преминеш границата“ () е биографична музикална драма от 2005 г., базирана на ранния живот и кариерата на Джони Кеш.

Сюжет 

Филмът проследява изгряването на една американска легенда – Джони Кеш, който изминава дългия път от първичния си гняв, пристрастряването и изкушението да бъдеш звезда и достига до величието на своя глас, за да се превърне в легенда за поколения напред.

Актьорски състав

Саундтрак 
Саундтракът е пуснат в продажба на 15 ноември 2005 г.

Награди и номинации

Източници

Външни препратки 
   

Филми от 2005 година
Американски биографични филми
Американски музикални филми
Елвис Пресли
Филми на Джеймс Манголд
Носители на Златен глобус за най-добър мюзикъл или комедия